Suszec est le nom :
 de la gmina de Suszec, dans le powiat de Pszczyna, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Suszec, chef-lieu de cette gmina